Gustavo Vargas es un nombre masculino que puede hacer referencia a:
 Gustavo Vargas López - exjugador de fútbol
 Gustavo Vargas Martínez - historiador colombiano, radicado en México
 Gustavo Vargas Molinare - comerciante y político nacionalista chileno
 Gustavo Eduardo Vargas Núñez - economista y miembro del personal del Instituto Juan de Mariana